Owusu ist ein in Ghana verbreiteter Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Albert Owusu-Sarpong (* 1949), ghanaischer Diplomat
 Andrew Owusu (* 1972), ghanaischer Leichtathlet
 Belinda Owusu (* 1989), britische Schauspielerin
 Benson Owusu (* 1977), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Owusu (* 2003), ghanaischer Fußballspieler
 David Owusu-Ansah (* 1952), ghanaischer Autor und Hochschullehrer
 Derek Owusu (* 1988), britischer Autor und Podcaster
 Edward Owusu (* 1944), ghanaischer Sprinter
 Elisha Owusu (* 1997), französischer Fußballspieler
 Elsie Owusu (* 1953), ghanaisch-britische Architektin
 Emmanuel Asamoah Owusu-Ansah (1950–2012), ghanaischer Sportfunktionär, Sportwissenschaftler und Politiker
 Felix Owusu-Adjapong (* 1944), ghanaischer Politiker und Jurist
 Flings Owusu-Agyapong (* 1988), ghanaische Leichtathletin
 Fred Owusu (* 1996), österreichischer Sänger
 Frederick Owusu (* 1936), ghanaischer Sprinter
 Hackman Owusu-Agyeman (* 1941), ghanaischer Politiker
 James Kwadwo Owusu (1927–2001), ghanaischer katholischer Bischof
 Janet Owusu (* 1991), ghanaische Fußballspielerin
 Jeremiah Owusu-Koramoah (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Owusu (* 1925), ghanaischer Leichtathlet
 Joshua Owusu (* 1948), ghanaischer Weit- und Dreispringer
 Kwasi Owusu (1945–2020), ghanaischer Fußballspieler
 Marsha Owusu Gyamfi (* 1978), deutsche Basketballspielerin
 Martin Owusu-Antwi (* 1995), ghanaischer Sprinter
 Mercy Adoma Owusu-Nimoh, ghanaische Kinderbuchautorin und Politikerin
 Mike Owusu (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Nana Owusu-Afriyie (* 1999), australische Sprinterin
 Papa Owusu-Ankomah (* 1957), ghanaischer Politiker, Hochschullehrer und Jurist
 Prince Owusu (* 1997), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Quincy Owusu-Abeyie (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Owusu (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Owusu Agyei, ghanaischer Politiker
 Theodore Owusu Asare (1903–?), ghanaischer Diplomat
 Tyron Owusu (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Victor Owusu  (1923–2000), ghanaischer Politiker und Jurist

Vorname 
 Owusu Ampomah (* 1985), ghanaischer Fußballspieler

Männlicher Vorname
Familienname